In 2004 werd het 75ste Campeonato Acreano gespeeld voor clubs uit de Braziliaanse staat Acre. De competitie werd georganiseerd door de Federação de Futebol do Estado do Acre en werd gespeeld van 5 mei tot 18 juli. Rio Branco werd kampioen.

Eerste toernooi

 (1): Atlético kreeg 6 strafpunten voor het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler.

Tweede toernooi

Finale
In geval van gelijkspel wint Rio Branco omdat het beter presteerde over de twee toernooien gezien.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Acreano
Acreano